Joseph von Fraunhofer – fisico e astronomo tedesco
 Fraunhofer – cratere lunare
 13478 Fraunhofer – asteroide della fascia principale
 Fraunhofer-Gesellschaft – organizzazione di ricerca tedesca, comprendente alcune decine di istituti